Seeshaupt – miejscowość i gmina w Niemczech, kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau
 Seeshaupt – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria

Inne 
 Seeshaupt – statek z 1955
 Seeshaupt – statek z 2012